Морчиладзе — грузинская фамилия. Известные носители:
 Морчиладзе, Ака (род. 1966) — грузинский писатель-постмодернист.
 Морчиладзе, Шота Гивиевич (род. 1951) — советский борец классического стиля.
 Морчиладзе, Торнике (род. 2002) — грузинский футболист.